En Pologne, Ciosny est le nom de : 

de la voïvodie de Mazovie
 Ciosny, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Ciosny, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki,
 Ciosny, village du powiat de Zgierz,
 Ciosny-Kolonia, village du powiat de Zgierz.